Yeah! – album Def Leppard
"Yeah!" - singel Ushera
"Yeah" - singel Candy Girl